Giulio Cesare (en français: Jules César) peut faire référence à:

Art 
 Giulio Cesare in Egitto (ou souvent : Giulio Cesare) est un opéra en trois actes composé en 1723 par Georg Friedrich Haendel pour sa propre compagnie, la Royal Academy of Music ;
 Giulio Cesare est un film italien de 1909.

Navires 
 Le Giulio Cesare est un cuirassé de classe Conte di Cavour construit pour la Regia Marina.
 le Giulio Cesare  est un paquebot lancé en 1920 ;
 le Giulio Cesare est le premier paquebot construit avec des caractéristiques techniques modernes en Italie après la Seconde Guerre mondiale.